Верніо () - муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Прато
 Верніо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер